

Personnalités 

 Benedetta Mambelli (née en 1995), joueuse italienne de volley-ball ;
  (1961-2011), journaliste italienne ;
 Marcantonio Mambelli (1582-1664), grammairien et écrivain italien.